Шарль II де Люксембург-Линьи (; ок. 1572 — 18 февраля 1608) — граф де Бриенн и де Линьи.

Сын Жана III де Люксембурга и Гийеметты де Ла Марк.

Губернатор Меца. Кавалер орденов Святого Михаила и Святого Духа (1597). Служил королям Генриху III и Генриху IV в войнах против Католической лиги.

В 1587 графство Бриенн было возведено Генрихом III в ранг герцогства-пэрства, но Парижский парламент, находившийся в состоянии войны с королём, отказался регистрировать это пожалование.

В 1583 женился на Анне-Марии де Ногаре де Лавалетт (ум. 1605), дочери Жана, сеньора де Лавалетт, и сестре герцога д'Эпернона. Детей не имел, и его владения унаследовала сестра Луиза де Люксембург-Линьи.

Литература 

 Dictionnaire de la noblesse, 3éme ed. T. XII. — P.: Schlesinger, 1868, col. 605
  Père Anselme, Du Fourny H. C. Histoire Généalogique Et Chronologique De La Maison Royale De France. T. 5. — P.: Compagnie des Libraires, 1730, p. 805 

Дом Люксембург-Линьи
Графы и сеньоры Линьи
Графы де Бриенн
Пэры Франции